Шлякис (лит. Šlekys) — литовская фамилия.

Известные носители:

 Шлякис, Аудриус (1975—2003) — литовский футболист.
 Шлякис, Вайдотас (род. 1972) — литовский футболист.
 Шлякис, Эмилис (1951—2012) — литовский шахматист.